Contea di Liberty o Liberty County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Liberty – Florida
 Contea di Liberty – Georgia
 Contea di Liberty – Montana
 Contea di Liberty – Texas